Эри́к Бертра́н Байи́ (, ; родился 12 апреля 1994, Бинжервиль) — ивуарийский футболист, защитник клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Кот-д’Ивуара. В настоящее время выступает за французский клуб «Олимпик Марсель» на правах аренды.

Клубная карьера

«Эспаньол» 
Родившись в Бинжервиле, в декабре 2011 года, в возрасте 17 лет, Эрик Байи присоединился к молодёжной системе «Эспаньола». Он получил разрешение на работу только в октябре следующего года, а в сезоне 2013/2014 дебютировал на профессиональном уровне за «Эспаньол B» в Сегунде В.

5 октября 2014 года Байи дебютировал за основную команду в чемпионате Испании, выйдя на замену в конце матча против клуба «Реал Сосьедад» (2:0). После этого он окончательно перешёл в основную команду «Эспаньола».

«Вильярреал» 
29 января 2015 года Байи подписал контракт на пять с половиной лет с другой командой чемпионата Испании «Вильярреалом» за 5,7 млн евро. Эрик был приобретён, чтобы заменить ушедшего в «Арсенал» Габриэля Паулисту. Его дебют за новый клуб состоялся 22 февраля в матче против «Эйбара» (1:0). 19 марта Байи дебютировал в Лиге Европы УЕФА в матче против «Севильи». Со следующего сезона Байи являлся основным защитником команды и помог ей квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Манчестер Юнайтед» 
8 июня 2016 года было объявлено о трансфере Эрика Байи в английский клуб «Манчестер Юнайтед». Эрик подписал с «Юнайтед» четырёхлетний контракт. 7 августа 2016 года Байи дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии против «Лестер Сити». Игра завершилась победой «Юнайтед» со счётом 2:1, а Эрик был признан «игроком матча». 14 августа Эрик дебютировал в Премьер-лиге в выездной игре против «Борнмута». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Юнайтед», а Эрик Байи во второй встрече подряд был признан лучшим игроком матча. Байи был признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в августе 2016 года. 23 октября 2016 года Байи был заменен на 52-й минуте после тяжёлой травмы колена во время матча с «Челси».

В 2017 году ивуарийский защитник был включён в символическую «команду сезона» Лиги Европы 2016/17, в которой «Манчестер Юнайтед» одержал победу.

В сезоне 2017/18 игрок пропустил много времени из-за травмы колена и последствий её рецидива, сыграв только 22 матча во всех турнирах, включая 13 матчей в Премьер-лиге. 19 августа 2017 года Байи забил свой первый гол в составе «Манчестер Юнайтед» в матче против «Суонси Сити».

«Олимпик Марсель» 
24 августа 2022 года на правах аренды перешёл в клуб французской Лиги 1 «Олимпик Марсель» до конца сезона 2022/23 с опцией последующего выкупа. 28 августа 2022 года дебютировал за «Марсель» в матче Лиги 1 против «Ниццы», выйдя на замену Сеаду Колашинацу.

Карьера в сборной 
29 декабря 2014 года Байи был включён Эрве Ренаром в окончательную заявку сборной Кот-д’Ивуара на Кубок африканских наций 2015 года. 11 января 2015 года Эрик дебютировал за сборную в товарищеском матче против сборной Нигерии. На самом турнире он отыграл во всех шести матчах в стартовом составе, а его сборная стала победителем турнира.

Байи был вызван в сборную на Кубок африканских наций 2017 года в Габоне и отыграл все три матча группового этапа, в котором «слоны» не смогли выйти в плей-офф.

Статистика выступлений

Выступления за сборную 

Итого: 36 матчей / 2 гола; 16 побед, 14 ничьих, 6 поражений.

Достижения

Командные достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Обладатель Кубка Английской футбольной лиги: 2017
 Обладатель Суперкубка Англии: 2016
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2017
 Итого: 3 трофея

 Сборная Кот-д’Ивуара
 Обладатель Кубка африканских наций: 2015

Личные достижения 
 Член «команды года» КАФ: 2016, 2017
 Член сборной сезона Лиги Европы УЕФА: 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Манчестер Юнайтед»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»